François Clément peut faire référence en particulier à :
 François Clément (1714-1793) religieux français ;
 François Clément (1929) médecin et écrivain suisse ;
 François Clément, historien universitaire.